Fantasy Island kan syfta på:

 Fantasy Island – en TV-serie
 Fantasy Island (TV-serie, 1998) – en amerikansk TV-serie 1998–1999
 Fantasy Island (sång) – en låt av Tight Fit
 Fantasy Island (film) – film från 2020